Der Fed Cup 1995 war die 33. Auflage des Tennisturniers der Nationalteams der Frauen und die erste unter dem neuen Namen.

Modus 
 Die Gewinner der ersten Runde der Weltgruppe spielten im Halbfinale um den Einzug ins Finale.
 Die Verlierer der ersten Runde der Weltgruppe spielten gegen einen Gewinner der Weltgruppe II der ersten Runde. Die Sieger spielten 1996 in der Weltgruppe und die Verlierer 1996 in der Weltgruppe II.
 Die Verlierer der Weltgruppe II der ersten Runde spielten gegen ein qualifiziertes Team. Die qualifizierten Teams bestanden aus zwei Teams der Europa-/Afrika-Zone und jeweils einem Team aus der Asien-/Ozeanien-Zone und der Amerika-Zone. Die Sieger spielten 1996 in der Weltgruppe II und die Verlierer in der jeweiligen Zone.

Weltgruppe

Erste Runde

Bulgarien – Spanien

Deutschland – Japan

Frankreich – Südafrika

Vereinigte Staaten – Österreich

Halbfinale

Spanien – Deutschland

Vereinigte Staaten – Frankreich

Finale

Spanien – Vereinigte Staaten

Play-offs

Argentinien – Australien

Südafrika – Bulgarien

Japan – Kanada

Niederlande – Österreich

Weltgruppe II

Erste Runde

Indonesien – Argentinien

Australien – Slowakei

Italien – Kanada

Schweden – Niederlande

Play-offs 

(*) Die vier Mannschaften qualifizierten sich aus der Zonen Gruppe I: zwei Mannschaften aus der Europa-/Afrika-Zone, eine Mannschaft aus der Asien-/Ozeanien-Zone und eine aus der Amerika-Zone.

Belgien – Südkorea

Tschechien – Schweden

Italien – Indonesien

Paraguay – Slowakei

Amerika-Zone

Gruppe I 
 Die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II.
 Die kursiv dargestellten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab.

Datum: 11. bis 15. April 1995
Austragungsort: Caracos Sports Club, Caracas, Venezuela
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 Die fett gekennzeichneten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf.

Datum: 27. bis 30. März 1995
Austragungsort: Trinidad C.C., Maraval, Trinidad und Tobago
Belag: Hartplatz

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Asien-/Ozeanien-Zone

Gruppe I 
 Die fett gekennzeichnete Mannschaft qualifizierte sich für die Play-offs zur Weltgruppe II.
 Die kursiv dargestellten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab.

Datum: 18. bis 22. April 1995
Austragungsort: Jang Choong Tennis Centre, Jung-gu, Südkorea
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 Die fett dargestellten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf.

Datum: 8. bis 11. März 1995
Austragungsort: Maharashtra L.T.A., Mumbai, Indien
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Europa-/Afrika-Zone

Gruppe I 
 Die fett gekennzeichneten Mannschaften qualifizierten sich für die Play-offs zur Weltgruppe II.
 Die kursiv gesetzten Mannschaften stiegen in die Gruppe II ab.

Datum: 17. bis 21. April 1995
Austragungsort: La Manga Club, Murcia, Spanien
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Gruppe II 
 Die fett dargestellten Mannschaften stiegen in die Gruppe I auf.

Datum: 8. bis 13. Mai 1995
Austragungsort: Nairobi Club, Nairobi, Kenia
Belag: Sand

Teilnehmende Nationen:

 Ergebnisse

Weblinks 
 Fed Cup 1995

1995
Tennisturnier 1995